Ел Чорито има више значења:

 Ел Чорито (Матаморос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Чорито (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Чорито (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Чорито (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Чорито (Тустла Гутијерез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Чорито (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Чорито (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Чорито (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Чорито, Лос Порталес (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Чорито (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Чорито (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Чорито (Теносике), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Чорито, Ел Чоро (Идалго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Чорито (Халтипан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Чорито (Сико), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Чорито (Јекуатла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику